

Architettura
Casa Bianca – residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti d'America
Casa Bianca – residenza ufficiale del presidente del Kirghizistan
Casa Bianca – edificio governativo di Mosca
Piantagione di White House – piantagione di proprietà della famiglia Washington in Virginia, Stati Uniti d'America

Geografia
Italia
Casa Bianca – frazione di Messina posta tra Acqualadroni e Mortelle

Altro
Casa bianca – brano musicale inciso separatamente da Ornella Vanoni e Marisa Sannia nel 1968
La casa bianca – dipinto di Cristoforo De Amicis del 1957 circa